Asgard eller Asgardarchaeota är ett överfylum av arkéer inom riket Proteoarchaeota. Överfylumet är namngett efter Asgård, asarnas hemvist i nordisk mytologi. Fylumen inom Asgard bär namnen av olika asar. Dessa fylum är Lokiarchaeota, Thorarchaeota, Odinarchaeota och Heimdallarchaeota. Arkéerna inom Asgard har föreslagits vara nära släkt med eukaryoter, dock finns forskning som pekar på att de skulle vara närmare släkt med Euryarchaeota.

Fylogeni 
Släktskapet är fortfarande omdebatterat, men nedan följer det nuvarande föreslagna släktskapet med andra arkéer och eukaryoter.

Referenser 

Arkéer